Е́нквіст () — шведське прізвище, поширене переважно у Швеції та Фінляндії. Має різні написання. Етимологічно походить від слова kvist — «гілка».

 Андреас Енквіст () — шведський хокеїст
 Анна Енквіст (, справжнє ім'я: Криста Відлунд-Брур, ; 1945) — нідерландська поетеса й прозаїк.
 Лейф Енквіст () — шведський футболіст
 Людмила Енквіст () — радянська і шведська легкоатлетка
 Пер Улоф Енквіст () — шведський прозаїк, драматург, сценарист, критик і журналіст
 Томас Енквіст () — шведський тенісист, фіналіст Australian Open 1999, колишня четверта ракетка світу.

Шведські прізвища